Apurímac, folyó Peruban
 Apurímac megye, megye Peruban